Турткуль

 турткуль— город в Узбекистане, административный центр Хорезмской области.
 турткуль — международный аэропорт одноимённого города на западе Узбекистана.
 «турткуль» — бывший футбольный клуб из города Ургенч.